Вооружённые силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) () — контингент миротворческих сил ООН на Кипре, находящийся там с 1974 года по настоящее время, для поддержания мира между греками-киприотами и турками-киприотами.

История 
Миротворческие силы были направлены на остров Кипр в марте 1964 года на основании резолюции 186 Совета Безопасности ООН после «Кровавого Рождества» декабря 1963 года. Они были сформированы из профессиональных военнослужащих Великобритании, Канады и Ирландии, а также финских, датских и шведских добровольцев из числа военнослужащих в запасе. В первые годы Силы ООН не превышали 6 500 человек, при этом их основу составляли британские военнослужащие численностью 2 719 человек. Затем Великобритания последовательно сокращала присутствие своих военнослужащих в рядах Сил ООН, что было связано с негативным отношением и греков-киприотов, и турок-киприотов к британским военным.

В 1974 году остров Кипр оказался разделён на турецкую и греческую части, когда греческая военная хунта попыталась присоединить остров к Греции, а Турция, под предлогом сохранения независимости острова, ввела свои войска в северную часть Кипра, населённую сейчас, после проведенного в 1974 году обмена населением, в основном турками, и в 1983 году было создано признанное лишь Турцией государство Турецкая Республика Северного Кипра. Контингент ООН с этого времени охраняет линию разделения сторон.

Осенью 2004 года Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан рекомендовал Совету Безопасности (СБ ООН) продлить мандат этих сил, но сократить на треть численность их военного компонента — с 1 230 до 860 человек, укрепив при этом политический и гражданский компоненты миссии.

По состоянию на 2005 год, в состав миротворческих сил ООН на острове Кипр входили 870 военнослужащих из 12 государств, а также 50 полицейских и 150 гражданских служащих.

В июне 2005 года Совет Безопасности продлил мандат вооружённых сил ООН по поддержанию мира на Кипре ещё на шесть месяцев — до 15 декабря 2005 года. Одновременно СБ ООН призвал греческую и турецкую общины острова возобновить контакты, прерванные после референдумов в апреле 2004 года. Политический процесс объединения на Кипре зашёл в тупик, когда предложенный генеральным секретарём ООН Кофи Аннаном план урегулирования был отвергнут в ходе референдума греко-кипрской стороной, потребовавшей внести в него существенные изменения. В последние годы мандат вооружённых сил ООН по поддержанию мира на Кипре продлевался каждые 6 месяцев.

В докладе Кофи Аннана, представленном СБ ООН, указывается, что в целом обстановка на Кипре остаётся стабильной, однако недоверие между сторонами сохраняется. По его мнению, присутствие миротворческого контингента на острове по-прежнему необходимо для поддержания режима прекращения огня и создания условий, способствующих решению кипрской проблемы.

В конце июля 2019 года на Кипре было 863 миротворца из 25 стран (743 военнослужащих контингентов, 67 полицейских, 53 офицеров штаба), международный гражданский персонал — 35 человек; местный гражданский персонал — 114 человек. Наибольшее количество миротворцев было из Великобритании — 259, Словении — 247, Аргентины — 242. 

В 2021 году на Кипре было 857 миротворцев из 25 стран. 

С 1964 года на Кипре погибли 186 миротворцев.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Кипр
Миротворческие миссии и операции ООН